Андрей Владимирович Смирнов (род. 4 апреля 1978 года, Баку) — русский писатель-фантаст.
С 1983 года проживает в Санкт-Петербурге. В течение двух лет посещал лабораторию Андрея Балабухи при Центре современной литературы и книги. Публикуется с 2000 года.
В настоящее время романы издаются издательством «Лениздат».

Произведения

Серия «Хэллаэн» (продолжается)

Цикл «Винландец в Нимриане» 
 (2005) Повелители волшебства ISBN 5-9942-0028-5
 (2006) Академия волшебства ISBN 5-289-02391-7, 5-9942-0026-1 Тираж 3000 экз.
 (2008) Источник волшебства ISBN 978-5-9942-0030-8 Тираж 9050 экз.
 (2008) Дары волшебства ISBN 978-5-9942-0229-6 Тираж 8050 экз.
 (2009) Власть волшебства ISBN 978-5-9942-0438-2 Тираж 6050 экз.

Цикл «Андре де Монгель» 
 (2005) Рыцарь ISBN 5-94371-108-2
 (Планируется) Тамплиер

Цикл «Хроники Хеллаэна» 
 (Написана, сентябрь 2000-январь 2002) Безумная Роща (По заявлению на оф. Сайте, издательства отказываются публиковать эту книгу как неформат. Распространяется автором в электронной форме через сеть. За плату)
 (Планируется) Темные Земли
 (Планируется, работа приостановлена) Возвращение — Работа над этой книгой временно приостановлена — до тех пор, пока все сюжетные линии прочих книг о Хеллаэне не придут туда, куда нужно

Серия «Кельрион» (продолжается) 
 (2007) Князь лжи ISBN 5-289-02534-0
 (2015) Владыка Ядов — на 10 октября 2015 в сети выложена полная версия. За плату.
 (В написании) Страж Пустоты — на 10 октября 2015 в сети выложены главы 1-11. За плату.
 (2006) Чернокнижник ISBN 5-289-02328-3 Тираж 2500 экз.
 (2007) Ураган ISBN 5-289-02492-1

Прочее 
 (Заморожен, не напечатан) Артур, племянник Мордреда. — Фанфик по книгам «Хроники Амбера» Роджера Желязны. Написаны чч.1-2 из неизвестного, но большого числа. Завершение не планируется. В печати — отказано. Выложены в сети. За плату.
 (Не напечатан) Существа. — Рассказ. Планировалось издание вместе с «Ураганом», но сорвалось. Выложены в сети. Бесплатно
 (2015) Возрождение Бога-Дракона ISBN 978-5-516-00307-3 Тираж 3030 экз.
 (В написании) Восхождение Бога-Дракона — на 10 октября 2015 в сети выложены главы 1-3. За плату.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Андрей Смирнова
 Список книг на официальном сайте Андрея Смирнова
 Произведения Андрея Смирнова по подписке (в том числе находящиеся в процессе написания)
 книги Андрея Смирнова на Ozon.ru

Писатели России XX века